Ліга Європи УЄФА 2011—2012 — третій розіграш щорічного футбольного клубного змагання, яке до зміни формату називалось «Кубок УЄФА». Фінальний матч відбувся в Бухаресті, Румунія на стадіоні «Національ».

Учасники 
У розіграші Ліги Європи УЄФА 2011/12 взяли участь 195 команд з 53 асоціацій УЄФА. Кількість команд від кожної країни і раунд з якого вони починали змагання залежали від позиції асоціації у таблиці коефіцієнтів УЄФА станом на кінець єврокубкового сезону 2009/10:

Крім них у розіграші беруть участь:
 3 команди з країн, що посіли перші місця в рейтингу Fair Play (Норвегія, Англія, Швеція)
 15 команд, що програли в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів
 10 команд, що програли в четвертому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів
 8 команд, що посіли треті місця в груповому раунді Ліги чемпіонів

Сітка старту учасників

Клуби 
Жирним виділено клуби, які продовжують боротьбу за трофей.

Примітки
 Ірландія: Оскільки Спортінг Фінгал, який посів четверте місце у чемпіонаті Ірландії з футболу 2010, не отримав домашню ліцензію на проведення матчів у 2011 році, його місце зайняв клуб Сент-Патрікс Атлетік, який посів п'яте місце у домашньому чемпіонаті. Він гратиме з першого кваліфікаційного раунду.
 Казахстан: Локомотив Астана, переможець Кубку Казахстану з футболу 2010, за правилами УЄФА не може грати в Європі, оскільки ще не пройшло три роки з часу створення команди, Актобе, що посів у чемпіонаті Казахстану друге місце, переведено у другий кваліфікаційний раунд, а фіналіст кубку Шахтар Караганда отримав вакантне місце у першому кваліфікаційному раунді.
 Литва: Оскільки Жальгіріс, що посів третє місце у чемпіонаті Литви з футболу 2010, не отримав ліцензії УЄФА на змагання у єврокубках в сезоні 2011-12, Таурас, що посів четверте місце, посів його позицію у другому кваліфікаційному раунді.
 Румунія: Оскільки Тімішоара, срібний призер чемпіонату Румунії з футболу 2010—2011, не отримав домашньої ліцензії на наступний сезон, Васлуй, що посів третє місце, переведено у розіграш Ліги Чемпіонв до третього кваліфікаційного раунду для нечемпіонів. Таким чином, Рапід Бухарест і Динамо Бухарест, що посіли четверте та шосте місця у чемпіонаті, пересунуто до стикового раунду та третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи відповідно, а місце у другому кваліфікаційному раунді отримав Газ Метан, що посів сьоме місце у чемпіонаті.

Жеребкування 
Всі жеребкування проходитимуть у штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні, Швейцарія, якщо не вказано інше.

Кваліфікація

Перший кваліфікаційний раунд 

Перші матчі відбулися 30 червня, а матчі-відповіді — 7 липня.

|}

Другий кваліфікаційний раунд 
Перші матчі відбулися 14 липня, а матчі-відповіді — 21 липня.

|}

Третій кваліфікаційний раунд 

|}

Раунд стикових матчів 
Жеребкування відбулось 5 серпня 2011 року в швейцарському Ньйоні. Перші матчі відбулися 18 серпня, другі — 25.

|}

Примітки:

1 Команду  Олімпіакос Волос було дискваліфіковано Контрольно-дисциплінарною інстанцією УЄФА з поточного розіграшу Ліги Європи УЄФА через порушення статті 5 Дисциплінарного статуту УЄФА і відсторонено від участі у єврокубках на найближчі 3 роки. Відповідно, рішенням УЄФА місце Олімпіакоса було віддано команді  Дифферданж 03

Груповий раунд

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Група I

Група J

Група K

Група L

Плей-оф 

У плей-оф взяли участь 32 клуби: 24 клуби, що зайняли перші два місця в групах на груповому етапі, і 8 клубів, що зайняли 3-і місця на груповому етапі Ліги чемпіонів.

1/16 фіналу 
Перші матчі відбулися 14 і 16 лютого, матчі-відповіді — 22 і 23 лютого 2012 року.

|}

1/8 фіналу 

Перші матчі будуть зіграні 8 березня, матчі-відповіді — 15 березня 2012 року.

|}

1/4 фіналу 

Перші матчі будуть зіграні 29 березня, матчі-відповіді — 5 квітня 2012.

|}

Півфінали 

Перші матчі будуть зіграні 19 квітня, матчі-відповіді — 26 квітня 2012.

|}

Фінал 

Фінал відбувся 9 травня на стадіоні «Національ» в Бухаресті.

Див. також 
 Ліга чемпіонів УЄФА 2011—2012

Примітки

Посилання 
 Сторінка Ліги Європи на сайті УЄФА